Ждани — деревня в северо-западной части Струго-Красненского района Псковской области. Входит в состав Марьинской волости. Численность населения деревни составляет на 2000 год — 311 жителей, на 2010 год — 261 житель.

География 
Находится на северо-востоке региона, в  северо-западной части  района, в 17 км к северо-западу от райцентра посёлка Струги Красные и к юго-востоку от волостного центра деревни Марьино к западу от озера Чёрное.

Экологическая обстановка весьма благоприятна. Недалеко от деревни есть озеро Черное.

История 
Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года  деревня Ждани вошла в состав образованного муниципального образования Сиковицкая волость.

До апреля 2015 года деревня Ждани входила в  Сиковицкую волость.

В соответствии с Законом Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ   деревня Ждани, вместе с другими селениями упраздненной Сиковицкой волости, вошла в состав образованного муниципального образования «Марьинская волость».

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Имеется автобусное сообщение с Стругами Красными

Примечания 

Населённые пункты Струго-Красненского района